món, qualificació que rep la Terra des del punt de vista humà, com a lloc habitat pels humans, i en general s'aplica a la totalitat del que existeix (l'Univers) i als àmbits propis del coneixement o de la cultura humana: el món cristià, el món àrab, el món romà, el món del llibre, etcetera
 Toponímia:
 El Món (Dubai), arxipèlag artificial de l'emirat de Dubai que té la forma del globus terraqüi
 Nou Món, terme al·lusiu a Amèrica en tant que continent descobert per Cristòfor Colom el 1492
 Publicacions:
 El Món (publicació digital), diari digital català
 El Món (setmanari), setmanari català d'informació general (1981-88)
 El món a RAC1, programa de ràdio matinal de l'emissora RAC1
 Miscel·lània:
 El Món (tarot)
 món (heràldica), moble heràldic que representa el globus imperial